Амёбóидное движéние — тип движения клеток, присущий амёбам и некоторым видам клеток многоклеточных животных, например, лейкоцитам крови.

Механизм 
При амёбоидном движении клетка образует выросты цитоплазмы — псевдоподии (ложноножки), которые прикрепляются к субстрату. Содержимое клетки постепенно перетекает в один из выростов, который при этом расширяется, задний конец клетки и другие псевдоподии сокращаются .

Существует две ранние теории амёбоидного движения: теория Маста (1926 год)  и теория Аллена (1960-е — 1970-е гг.) . По мнению Маста при А. движении происходит постоянное сокращение заднего конца клетки и за счёт гидростатического давления плазмозоль перетекает к переднему концу, образуя псевдоподию. Аллен же считал, что сама эндоплазма имеет активные свойства .

Точный механизм, по мнению Аллена, всё ещё остаётся неизвестным .

В движении участвуют комплексы актин-миозин, ионы кальция, белки, связывающиеся с актином, осмотическое давление, а в цитоплазме происходят процессы преобразования золь-гель и обратные .

Особенности движения у разных таксонов 
Амёбоидное движение, в первую очередь, свойственно простейшим, не имеющим специализированных органов движения, а выпускающим непостоянные отростки — псевдоподии.

Такой способ движения может быть свойственен представителям вида в течение всей их жизни, или же только на определённых стадиях развития.

В известных стадиях амёбоидное движение свойственно и некоторым растительным организмам, хотя в целом оно не присуще их клеткам .

Такой тип движения также наблюдается у некоторых видов клеток высших организмов, например, у некоторых клеток крови — (макрофаги, лейкоциты и др. Некоторые типы клеток, не способные к А. движению во взрослом состоянии, передвигаются в течение эмбрионального развития организма, например, у позвоночных предшественники половых клеток перемещаются за счёт А. движения от головного отдела в зачатки половых желез. Вероятно также использование амёбоидного движения раковыми клетками .

Типы амёбоидного движения 

Различают А. движение при помощи переливания, причём псевдоподии выпускаются в одной плоскости и, вероятно, клетка прикрепляет их, как и своё тело к тому предмету, по которому движется, выделением клейкого вещества (Румблер). Затем наблюдают А. движение вращательное, при котором псевдоподии образуются во всех плоскостях и приклеивающее вещество не выделяется. Клетка поворачивается на ту сторону, где псевдоподий больше (напр. Amoeba verrucosa). Искусственное воспроизведение А. движения на различных смесях было сделано Бючли, потом Румблером и др. (см. Протоплазма).

См. также 
 Протоплазма
 Хемотаксис
 Клеточная механика

Примечания

Литература 
 Физические основы клеточного движения. Механизмы самоорганизации амебоидной подвижности // Успехи физических наук, том 165 № 5, Май 1995 стр 555—578,  DOI: 10.3367/UFNr.0165.199505c.0555
 
 Intracellular Microrheology of Motile Amoeba proteus  // Biophysical Journal, Volume 94, Issue 8, 15 April 2008, Pages 3313–3322 doi:10.1529/biophysj.107.123851
 Toward a New Concept of Cell Motility: Cytoskeletal Dynamics in Amoeboid Movement and Cell Division // International Review of Cytology, Volume 144, page 85
 Mechanisms of amoeboid chemotaxis: An evaluation of the cortical expansion model // Developmental Genetics Volume 11, Issue 5-6, pages 333–340, 1990 doi:10.1002/dvg.1020110504
 "2.1.3 Амебоидный морфологический вариант" // Масюк Н.П. Эволюционные аспекты морфологии эукариотических водорослей  – К.: Наук. думка, 1993. – 256 с.  
 Saptakee Sengupta, Amoeba Movement // Buzzle, 2012-02-23

Ссылки 
 Amoeboid Cells Use Protrusions for Walking, Gliding and Swimming // PLoS One. 2011; 6(11): e27532. doi:10.1371/journal.pone.0027532

Цитология
Локомоция